Coppa LEN 2008-2009 – pallanuoto maschile
Coppa LEN 2008-2009 – pallanuoto femminile